Александр Геннадьевич Краснов (род. 7 апреля 1960) — советский велогонщик, чемпион мира 1978 года среди юниоров, чемпион олимпийских игр в Москве в командной гонке преследования на четыре километра, чемпион мира 1982, 1987 годов. Обладатель командного Кубка Европы 1981 года. Чемпион СССР в парной гонке и в индивидуальной гонке преследования 1981 и пятикратный чемпион СССР в командной гонке преследования — 1981, 1983—1986. В 1986 году завоевал золотую медаль в командной гонке преследования на Играх доброй воли, уложившись в 4.12,83 и установив мировой рекорд. Заслуженный мастер спорта СССР (1980).

Биография 
Окончил Государственный институт физической культуры имени П. Ф. Лесгафта.

Заниматься профессиональным спортом стал с 1974 года под руководством В.И.Никифорова. Через два года поступил в велосипедный центр, руководил которым тогда заслуженным тренером СССР А. А. Кузнецов. Выступал за ленинградский «Локомотив».

В 2008 году участвовал в городском фестивале «От игры к спорту» проводимом среди воспитанников детских домов.

Работает тренером-преподавателем в университете имени П. Ф. Лесгафта.

Ссылки 
 Александр Краснов

Примечания 

Олимпийские чемпионы от СССР
Олимпийские чемпионы по трековым велогонкам
Велогонщики СССР
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1980 года
Заслуженные мастера спорта СССР